Domsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Domsch (1871–1954), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Hermann Domsch (1871–1945), deutscher Jurist und Präsident der Deutschen Reichsbahndirektion Dresden
 Michel Domsch (* 1941), deutscher Ökonom
 Sebastian Domsch (* 1975), deutscher Anglist